Kazinczy Gábor (1818 – 1864) magyar országgyűlési képviselő
Kazinczy Gábor (1942) grafikus, díszlettervező, művészeti író